Менло има више значења:
 Менло (Џорџија)
 Менло (Ајова)
 Менло (Канзас)